CUW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Cube Cove (Alaska) (Stati Uniti)
 cuw – codice ISO 639-3 della lingua chhulung